Der Dreiband-Weltcup 1987/2 war das zweite Weltcupturnier im zweiten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 13. bis zum 15. November 1987 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Antwerpen statt.

Geschichte 
Bereits in seinem zweiten Weltcup-Turnier siegte der sehr talentierte 25-jährige Schwede Torbjörn Blomdahl. Mit allen Turnierbestleistungen verbesserte er auch die Weltcup-Rekorde im Generaldurchschnitt (GD) auf 1,728 und im besten Einzeldurchschnitt (BED) auf 2,093. Im Finale besiegte er den Rekordweltmeister Raymond Ceulemans klar mit 3:1 Sätzen. Nur im zweiten Satz, den Ceulemans mit 15:6 gewann, hatte er kleine Probleme. Sehr stark präsentierte sich auch Exweltmeister Ludo Dielis. Er spielte über das ganze Turnier sehr gute Durchschnitte und wurde mit dem zweitbesten GD Dritter. Der deutsche Teilnehmer Dieter Müller scheiterte im Viertelfinale wie schon in Paris am Niederländer Rini van Bracht. Van Bracht gewann mit seiner besten Weltcup-Partie von 2,045 glatt mit 3:0 Sätzen.

BWA-Profis und Ausrichterplätze 

BWA-Profis:
  Raymond Ceulemans
  Nobuaki Kobayashi
  Junichi Komori
  Rini van Bracht
  Ludo Dielis
  Avelino Rico
  Richard Bitalis
  Dieter Müller
  Egidio Vierat
  Allen Gilbert
  Marco Zanetti
  Torbjörn Blomdahl

Ausrichterplätze:
  Raymond Steylaerts
  Willy Gijsels
  Josef Gijsels
  Leslie Menheer

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Raymond Ceulemans, Junichi Komori, Nobuaki Kobayashi und Rini van Bracht) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler eins beendet, so hatte Spieler zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/Pkt./Aufn./ED/HS

Einzelnachweise 

1987/2
Karambolageveranstaltung 1987
Billardturnier in Antwerpen